Jan Pronk ist der Name folgender Personen:

*Jan Pronk (Radsportler) (1918–2016), niederländischer Radrennfahrer
Jan Pronk (Politiker) (* 1940), niederländischer Politiker